Seguridad Nacional puede referirse a:

 Seguridad nacional
 Seguridad nacional (película), película estadounidense.
 Seguridad Nacional (banda), banda musical venezolana.
 Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ministerio de Estados Unidos.
 Agencia de Seguridad Nacional, agencia de inteligencia de Estados Unidos.
 Dirección de Seguridad Nacional, agencia policial de Venezuela.